Имени Калинина () — село в Ат-Башинском районе Нарынской области Киргизской республики. Административный центр Ак-Талинского аильного округа. СОАТЕ — 41704 220 808 01 0.

Расположено в высокогорной зоне Киргизии.

По переписи населения в 2009 году в селе проживало 2675 человек.

Известные уроженцы 
 Омуракунов, Мухтарбек Суюналиевич (1965—2011) — киргизский политик, первый председатель политической партии «Замандаш» (2007—2011).

Примечания 

Населённые пункты Ат-Башинского района